Селекционный — название населённых пунктов в России:

 Селекционный — посёлок в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Селекционный — посёлок в Льговском районе Курской области.

См. также 
 Селекционный сельсовет
 Селекционное